Ручьи́ — деревня в Бежаницком районе Псковской области, исторический центр болотного края Полисто. Она находится на берегу озера Полисто и реки Озерка.

О деревне 
Жители деревни занимаются сельским хозяйством. Через Ручьи проходит дорога из Цевло в Сусельницу, зимник в Ратчу, тракторная дорога в Долгое и зимник в Большое Городище. Вокруг Ручьев
на 2,5 км простираются поля, созданные Ручьевскими жителями более 200 лет назад. Эта деревня была бондарским центром всего уезда. В те времена Ручьи были более крупной деревней.

В деревне находится кордон Полистовского государственного заповедника.

Население

Примечания

Ссылки 
 П. В. Солодов, Бежаницы\Историко-географический очерк, Издательский дом «Стерх», 1998 год 

Населённые пункты Бежаницкого района